é um composto iônico de cobre e enxofre com duas composições possíveis:

 Sulfeto de cobre(I), o composto iônico contendo cobre no estado de oxidação +1
 Sulfeto de cobre(II), o composto iônico contendo cobre no estado de oxidação +2
 Calcocita uma forma natural de sulfeto de cobre
 A sua fórmula química é "Cu2S"
 Covelita uma forma natural de sulfeto de cobre
 A sua fórmula química é "CuS"

Desambiguação